ActualTV (perteneciente al Grupo ActualTV) es un medio de comunicación digital sobre televisión lanzado en junio de 2018, que publica de forma diaria información sobre televisión y plataformas de vídeo en streaming, situándose como el cuarto medio de comunicación sobre televisión más leído en España con 1.200.000 usuarios únicos mensuales. Además, el portal destaca por la relevancia de sus entrevistas y exclusivas en el mundo de la televisión, siendo estas replicadas por algunos de los medios de comunicación generalistas más importantes a nivel nacional.

Estructura 
El portal se divide en varias secciones: series, programas, actualidad, programación o redes. Además, existe la posibilidad de consultar las audiencias de televisión al día siguiente de su emisión. Por otro lado, se ofrece una suscripción gratuita a una newsletter diaria que reciben los suscriptores con los editoriales, artículos de opinión y noticias de actualidad del día.

La página web tiene un diseño sencillo e intuitivo que permite al usuario navegar cómodamente por las secciones del diario, además de hacer partícipe al lector de los contenidos, permitiendo abrir foros de debate sobre los temas tratados.

Referencias

Enlaces externos